Osoby o tym nazwisku:
 Lech Trzeciakowski – polski historyk
 Wiesław Trzeciakowski – polski poeta, prozaik, publicysta i historyk
 Witold Trzeciakowski – polski ekonomista